Desert Rider – film del 1923 diretto da Robert N. Bradbury
 Il cavalcatore del deserto (The Desert Rider) – film del 1929 diretto da Nick Grinde
 Desert Riders – documentario del 2011 diretto da Vic Sarin